Centralna Liga Juniorów, sezon 2019/2020 — 7. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. 
Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. 
Opiekunem ligi juniorów jest PZPN.
Obrońcą tytułu była Korona Kielce.
Z powodu pandemii COVID-19 od 12 marca 2020 roku rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów zostały zawieszone. 
Dnia 12 maja 2020 roku została podjęta decyzja przez Polski Związek Piłki Nożnej o zakończeniu rozgrywek mistrzowskich sezonu 2019/2020.
Mistrzem Polski juniorów w sezonie 2019/2020 został Górnik Zabrze.
Zdecydowano, że rozgrywki CLJ U-18 w sezonie 2020/2021 zostaną rozegrane w tym samym składzie.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-08.
Źródło: 90minut.pl.

Linki zewnętrzne 
 Uchwała nr V/91 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-18 na sezon 2018/2019 i następne
 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku

Przypisy 

Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej 
2020 w piłce nożnej 
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie